Запоро́жье — многозначное слово:

Топоним

Казахстан 
 Запорожье — село в Жаксынском районе Акмолинской области.

Россия 
 Запорожье — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Запорожье — село в Усть-Большерецком районе Камчатского края.
 Запорожье — деревня в Волховском районе Ленинградской области.

Украина

Днепропетровская область 
 Запорожье — село в Магдалиновском районе.
 Запорожье — село в Синельниковском районе.
 Запорожье — село в Пятихатском районе.
 Запорожье — село в Широковском районе.

Донецкая область 
 Запорожье — село в Великоновосёлковском районе.
 Запорожье — село в Покровском районе.

Запорожская область 
 Запорожье — город, административный центр Запорожской области.
 Запорожье — село в Весёловском районе.
 Запорожье — село в Токмакском районе.

Кировоградская область 
 Запорожье — село в Александрийском районе.

Луганская область 
 Запорожье — посёлок городского типа в Краснолучском городском совете.

Херсонская область 
 Запорожье — село в Великолепетихском районе.
 Запорожье — село в Великоалександровском районе.

Черниговская область 
 Запорожье — посёлок в Борзнянском районе.
 Запорожье — село в Бобровицком районе.

Иное 
 Запорожье — историческая местность в низовьях Днепра.
 Запорожье — земля (административно-территориальная единица) в Украинской народной республике.
 «Запорожье» — подводная лодка проекта 641, единственная субмарина, до марта 2014 года входящая в состав Военно-морских сил Украины.
 Запорожье — международный аэропорт в городе Запорожье.
 Запорожье-1 — вокзал в городе Запорожье.
 Запорожье-2 — вокзал в городе Запорожье.
 Запорожье Левое — железнодорожная станция в городе Запорожье.
 «Запорожье» — запорожская областная государственная телерадиокомпания.
 «Запорожье» — фирменный пассажирский поезд № 71\72, сообщением Запорожье — Киев.
 «Запорожье» — баскетбольный клуб из города Запорожье.
 «Запорожье» — флорбольный клуб из города Запорожье.

См. также 
 Запорожье-Грудоватое — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.